Gora Kechal-Dag kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Gora Kechal-Dag (berg i Armenien), Siunik,

Azerbajdzjan 

 Ketschal-Dagh, berg, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar